Cubillos kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Cubillos (udde),

Spanien 

 Cubillos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Cubillos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar